Vodafonedeildin (numită oficial Effodeildin) este cea mai importantă competiție fotbalistică din Insulele Feroe.

Clasamentul UEFA
Coeficientul UEFA în 2013

 48  (46)  Prima Ligă (Țara Galilor)
 49  (47)  Meistriliiga
 50  (50)  Prima Ligă (Armenia)
 51  (51)  Vodafonedeildin
 52  (53)  Campionato Sammarinese di Calcio
 53  (52)  Primera Divisió
 54 (-)  Prima Divizie - Gibraltar

Echipele sezonului 2018

Campioane 

Ligi naționale de fotbal din Europa
Fotbal în Insulele Feroe